Агнес фон Вюртемберг () може да се отнася за:

 Агнес фон Вюртемберг (1264 – 1305), дъщеря на граф Улрих I фон Вюртемберг, омъжена графиня на I) Йотинген, II) на Труендинген, III) на Хоенлое-Вайкерсхайм
 Агнес фон Вюртемберг (1295–1317), омъжена графиня на Йотинген
 Агнес фон Вюртемберг (1300–1349), омъжена графиня на Ферденберг
 Агнес фон Вюртемберг (1315–1373), омъжена графиня на I) Хелфенщайн и II) Шлюселбург
 Агнес фон Вюртемберг (1592 – 1629), дъщеря на херцог Фридрих I фон Вюртемберг, омъжена принцеса на Саксония-Лауенбург
 Агнес фон Вюртемберг (1835–1886), омъжена княгиня фон Ройс млада линия